Stor-Rångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Rångtjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,9 ha)
Stor-Rångtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,32 ha)

Se även
Rångtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn